Shiraz – città dell'Iran
Shiraz – collegio elettorale dell'Iran
Shiraz – film del 1928